Wiesberger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Wiesberger (* 1985), österreichischer Golfspieler